Роди́тельская суббо́та ( — «ходатайство»,  — «суббота душ», , , , , ) — в православной традиции день особого поминовения усопших православных христиан и прежде всего своих почивших родителей (предков). Канонический день посещения могил предков и других родственников, где совершается панихида.

В Православной церкви 
Днями особого поминовения усопших в Православной церкви являются пять родительских суббот: 
 Мясопустная вселенская родительская суббота (суббота за 2 недели до Великого Поста);
 Троицкая вселенская родительская суббота (суббота перед днём Святой Троицы, на 49-й день после Пасхи);
 родительская 2-я суббота Великого Поста;
 родительская 3-я суббота Великого Поста;
 родительская 4-я суббота Великого Поста.

В богослужебном уставе Православных церквей каждый из дней недели посвящён воспоминанию Креста Господня, ангелов и архангелов, Иоанна Предтечи и т. д. В субботу совершается память всех святых и всех усопших православных христиан. Богослужебный устав предписывает совершать поминовение всех «от века преставльшихся православных христиан». Церковь установила частные и общие дни поминовения усопших. Дни особого общего поминовения усопших называются «родительскими субботами». В эти дни совершается особое поминовение усопших православных христиан.

В Православной церкви существуют две версии, которые объясняют, почему эти субботы называются родительскими:
 потому что каждый человек поминает, прежде всего, своих самых близких людей — родителей;
 название этого дня происходит от наименования всех покойников «родителями», то есть принадлежащими уже к отцам, к которым они отошли.

Вселенские родительские субботы 
Во всех православных церквях две субботы посвящены поминовению всех без исключения усопших православных христиан — вселенская панихида:

 Мясопустная суббота — в субботу перед Неделей о Страшном Суде. Поминовение всех усопших верных перед воспоминанием Второго пришествия Иисуса Христа коренится в первых веках христианства. В этот день, как бы предшествующий Страшному суду, христиане просят Иисуса Христа «явить всем усопшим Свою милость в день нелицеприятного воздаяния».
 Троицкая суббота — в субботу перед праздником Пятидесятницы (Святой Троицы). Установление этой памяти так же уходит к апостольским временам. Как Мясопустная суббота предваряет день воспоминания Страшного Суда и начало Великого Поста, так Троицкая суббота предваряет раскрытие во всей силе Царства Христова в день Пятидесятницы и начало Апостольского поста.

Родительские субботы Великого поста 
Родительские субботы, 2-я, 3-я и 4-я субботы Великого поста. Эти субботы установлены, чтобы не лишить усопших своего «предстательства» на протяжении Великого поста, так как в это время невозможны обыкновенные ежедневные поминовения усопших (сорокоусты и другие частные поминовения), соединённые с совершением полной литургии, которая в Великий пост совершается не каждый день.

Субботы малых постов 
К ним относятся последние субботы перед Рождественским, Апостольским и Успенским постами.

Частный родительский день 
Частный родительский день — это день, когда совершается поминовение усопших, несмотря на то что в богослужебном уставе этот день не отмечается как заупокойный. В этот день принято поминать усопших родителей в Русской, Сербской и Болгарской православных церквях.

Дмитриевская суббота — в субботу, перед , днём памяти святого Димитрия Солунского. В XIX веке Дмитриевская родительская суббота связывается с поминовением воинов, павших в Куликовской битве. 22 августа 1903 года был издан императорский указ, предписывающий в войсковых частях совершать в Дмитриевскую субботу панихиды по усопшим воинам, «за веру, царя и Отечество, на поле брани живот свой положившим».  В современной традиции РПЦ в Дмитриевскую родительскую субботу совершается заупокойная служба. В богослужебной практике старообрядцев-беспоповцев совершается служба по уставу вселенской родительской субботы. Особенное значение придаётся и всей седмице перед субботой, которая носит название «(Димитриевская) родительская седмица», в эти дни не совершаются бракосочетания.

В середине XIX века святитель Филарет (Дроздов) писал: «О Дмитриевой субботе постановления не знаю, кроме предания нашего, русского». В XIX веке мнение о связи Дмитриевской субботы и памяти воинов, погибших в Куликовской битве, становится общепринятым, и в 1903 году был издан императорский указ о совершении в этот день в войсковых частях панихиды по воинам «за веру, царя и Отечество, на поле брани живот свой положившим». Достоверность этой легенды о церковном начале «Дмитриевской родительской» вызывала возражение у некоторых исследователей: октябрьский поминальный день, истолковываемый церковью как день молитв о павших за Русь в 1380 году в боях с татарами, приходится вовсе не на тот месяц, в котором Дмитрий Донской разгромил полчища Мамая. Мамаево побоище было 8 сентября, поминальный же день по русским воинам приурочивается к 26 октября, то есть ко времени, когда в средней и особенно в северной России твёрдо осознаётся наступающая зима.

Стоит отметить, что в богослужебном уставе Дмитриевская суббота не упоминается, нет её и в церковных установлениях Элладской (Греческой) Церкви. В богослужебном уставе этот день не отмечается как заупокойный. С этим днём связаны некоторые народные традиции, имеющие дохристианское прошлое. Так архиепископ Димитрий считал, что Димитриевская родительская суббота заменила собой языческие тризны, существовавшие ранее у славян.

С 1968 года Болгарская православная церковь перешла на новый стиль, но народная традиция поминовения предков перед 8 ноября осталась (на 8 ноября ранее выпадал Дмитриев день по григорианскому календарю, также как в современной России). И с этого времени осеннее поминовение усопших стало совершаться перед днём архангела Михаила (8 ноября в современной Болгарии). Такой день может называться «Димитровска задушница» или «Архангелова задушница».

В традиции православных славян 
У славян поминальные дни в народном календаре не совпадают с «Родительскими субботам» церковного календаря; в народе отмечаются не все «родительские субботы» церковного календаря. В обычаях было принято поминать «родителей» накануне больших праздников:
перед масленой неделей, перед Троицей, перед Покровом и перед Дмитровым днём. В Полесье этот список дополнялся Михайловской субботой и поминальными пятницами.

У восточных славян главными календарными поминальными днями во многих местах считались: Радоница, Троицкая суббота, Дмитриевская суббота.

Православною церковью установлено семь вселенских панихид. Первая из них приходится на вечер пятницы перед Филипповым постом, вторая падает на субботний день перед рождеством Христовым, третья справляется в мясопустную неделю, четвёртая — 15 марта, пятая — в субботу перед духовым днем, шестая в субботу, предшествующую Петрову дню, седьмая — в субботу перед успеньем… Но… главнейшие народные поминки совершаются в другие дни, а именно: на Радоницу, в Троицкую субботу и в Дмитриев день.

По мнению историка Георгия Федотова, ещё в середине XX века в Русской православной церкви литургия сохраняла черты славянской поминальной тризны, в которой по поверью вместе с живыми вкушают и усопшие. На Родительскую субботу ритуальную кутью приносили в храм и ставили на особый стол перед распятием — «канун».

Мясопустная суббота 

В народной традиции Мясопустная суббота — главный зимний поминальный день в Белоруссии и России. В народном календаре восточных славян — поминальный день приходящийся на субботу Пёстрой недели за два дня до Масленичной недели.

Этот первый в году Родительский день отмечали в Белоруссии и в некоторых местах России. В Заонежье Мясопустная суббота входила в состав главных поминальных дней, наряду с Троицкой и Дмитровской субботами. В этот день поминали умерших родителей. Для них специально пекли блины — и первый блин клали на божницу, слуховое окно или крышу, оставляли на могилах на кладбище, а также раздавали блины детворе, нищим и монашкам с просьбой помянуть такого-то.

Троицкая суббота 

В славянской традиции это весенне-летний поминальный день.  В России и на юго-востоке Белоруссии считался самым большим и почитаемым поминальным днём.

В мифологических представлениях славян, на Семицко-Троицкие праздники предки временно покидали загробный мир и приходили в этот мир; местом их пребывания была свежая зелень — деревья, травы, цветы. Живые должны были встретить и помянуть их должным образом.

В этот день посещали кладбища, поминали своих усопших родственников, украшали зеленью их могилы, устраивали ритуальные трапезы и общались с душами покойных.

В Белоруссии освящали травы, обкуривали хаты и домашнюю скотину, чтобы не боялась грозы. На Украине существовал следующий обычай. Срубленную осинку вносили в Клечальную субботу на ночь в дом, а утром смотрели: если листья оставались зелёными, даже если завяли за ночь, — все в семье доживут до следующей Клечальной субботы. Если же листья почернеют, то будет в доме покойник.

Дмитровская суббота 

Дмитриевская суббота — день всеобщего поминовения усопших в традиции Русской, Сербской и Болгарской православных церквей.

Первоначально осенние поминки по усопшим предкам не были приурочены к определённому дню. На Севере Руси ещё в конце XIX века осеннее поминовение совершалось в Покровскую субботу.

В сербской народной традиции поминки перед Дмитриевым днём местами совершались в пятницу, а не в субботу. Болгары осенний поминальный день (задушницы) также отмечают в субботу перед Димитровым днём, реже после него. Осенняя задушница может считаться в тех или иных регионах главной задушницей года.

Покровская суббота 

Отмечали в субботу перед днём Покрова, приходящимся на . В русской народной традиции Покровскую субботу считали родительской (поминальной), хотя и не такой важной и обязательной, как Дмитриевская. У белорусов в этот день местами отмечают «Покровские деды». Празднование обычно начиналось с пятницы, когда подавали постный ужин и начинали приготовления к субботней обильной трапезе; реже эти обряды совершались в субботу вечером и в воскресенье утром.

В Русской православной церкви традиция поминовения усопших и посещения кладбищ в субботу перед праздником Покрова распространена на территориях епархий в Поволжье, Прикамье, Урале и Сибири, вошедших в состав России после 1552 года.

Михайловская суббота 
В Полесье с днём святого Михаила связан один из календарных поминальных праздников — Михайловские деды (четверг, пятница, суббота перед Михайловым днём), для которых готовили кутью, канун, борщ, кисель и другие кушанья.

В субботу накануне Михайлова дня у болгар отмечаются самые большие поминки по усопшим в течение года — т. н. Арха́нгеловата заду́шница, Ра́нгеловска душни́ца, Хра́нгеловото о́душе. В этот день все вспоминают умерших родственников и близких, поливают вином и окуривают ладаном могилы, раздают хлеб и калачи, украшенные просфорой, варёное жито (коливо) соседям, а в некоторых сёлах устраивают и общую трапезу с курбаном «за помин душ» (). У болгар существует поверье, что каждую субботу, и особенно от Пасхи до Троицына дня, души умерших прилетают на землю — одни, чтобы вымолить прощения за свои грехи, а другие — праведные, для помощи и наставлений близким.

C 1968 года Болгарская Православная Церковь перешла  на новый стиль, но народная традиция поминание предков перед 8 ноября осталась (на 8 ноября ранее выпадал Дмитриев день по григорианскому календарю, также как в современной России). И с этого времени осеннее поминовение усопших стало совершаться перед днём архангела Михаила (8 ноября в современной Болгарии). Такой день может называться «Димитровска задушница» или «Архангелова задушница». В Дмитриевскую субботу служба ведётся только в нескольких храмах Болгарской православной церкви, тогда как Михайловская суббота считается поминальным днём всей Болгарской церкви.

Деды 

Белорусы и украинцы родительские субботы (поминальные дни) называют «Дедами» и отмечают несколько (от трёх до шести) раз в году; их число и значимость различны по регионам. Согласно верованиям, в эти дни умершие (деды, души, родители, мёртвые) приходят в свои дома на поминальный ужин (который тоже может называться Деды). Во многих случаях в число «Дедов» не входит Радуница, когда покойников, как правило, поминают на кладбище.

Главными «Дедами» считаются:
 последняя суббота мясоеда перед Масленицей (мясоедные, зимние, великопостные деды, товстая суббота, масляные, першія дзяды);
 суббота перед Троицей (сёмка, семуха, духовские или троицкие деды, духовская суббота);
 осенние Деды, приуроченные к различным субботним дням — перед Дмитровым днем (26.Х), Михайловым днем (8.XI), днём Кузьмы и Демьяна (1.XI) ().

Там, где Радуница включается в число Дедов, её называют радостные, радушные деды и считают одним из главных поминальных дней. К менее распространённым Дедам относятся покровские, Никольские (перед Николой вешним и зимним), Ставры (з.-, 13—14.IX); вторая, третья и четвёртая суббота Великого поста.

Поговорки и приметы 
 Живы родители — почитай, а умерли — поминай.
 Покойника не поминай лихом, а добром — как хочешь.
 Поминай живых добром, а покойничков зе́леным вином.
 Человек рождается на смерть, умирает на жизнь.
 Тяжела земля, а как обольёшь её пивцом да винцом — всё полегчает.
 Добром поминай, зло забывай.

См. также 

 Поминальные дни у славян

Примечания

Литература

Ссылки 
 О поминовении усопших по уставу Православной церкви (liturgica.ru)
 Задушница. Родительская суббота

Народный календарь восточных славян
Культ предков у славян
Культ предков в России
Народное христианство
Православие в России